Jan Matejko − polski malarz
 Stefan Witold Matejko – polski malarz i projektant witraży
 Theo Matejko − austriacki rysownik